Příjmení Beasley nosí více významných osobností:

 David Beasley (* 1957) – americký politik
 Eileen Beasley (1921–2012) – velšská učitelka a aktivistka
 Jack Beasley (1895–1949) – australský politik a odborář

Externí odkazy